Энри́ко Берта́джа (; род. , Ноале, Венеция) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
В 1987 году выиграл итальянский чемпионат Формулы-3, на следующий год выступал в европейской Формуле-3000. Во второй половине сезона 1989 года предпринимал попытки стартовать в Формуле-1 за рулём автомобиля «Колони», но ни разу не прошёл квалификацию. В 1992 году был заявлен за команду «Андреа Мода», но участия в Гран-при не принимал. После 1995 года стартовал в гонках спортивных и кузовных автомобилей.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
! 
! Coloni
! Coloni C3
! Cosworth
! 

|-
!rowspan=2 | 
! rowspan=2 | Andrea Moda
! Coloni C4B
! rowspan=2 | Judd
! rowspan=2 | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

|-
! Andrea Moda S921
| 

|}

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений
 

Родившиеся 19 сентября
Родившиеся в 1964 году
Автогонщики Италии
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Coloni
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Andrea Moda
Пилоты Формулы-1, которые никогда не участвовали в гонке
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Италии